Laranjal, comune dello stato del Minas Gerais in Brasile.
 Laranjal, comune dello stato del Paraná in Brasile.
 Laranjal Paulista, comune dello stato del San Paolo in Brasile.